Умников — фамилия:

* Умников, Андрей Иванович (1916—1989) — заместитель командира танковой роты 254-го танкового батальона 50-й танковой бригады 3-го танкового корпуса Юго-Западного фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза.
 Умников, Василий Петрович (1901—1967) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Умников,  Сергей Дмитриевич (1902—1998) — почётный гражданин г. Пушкина, создатель первого в России музея А. А. Ахматовой.